La Bataille de Tchernobyl est un documentaire français réalisé en 2006 par Thomas Johnson. Le film retrace la catastrophe de Tchernobyl depuis l'explosion du réacteur n°4 jusqu'à nos jours. Il contient des images et des vidéos de l'accident ainsi que des commentaires, entre autres, de liquidateurs, de soldats et d'officiers ayant participé à la lutte contre l'incendie du réacteur et à la décontamination de la zone. Des personnalités comme Mikhaïl Gorbatchev et Hans Blix livrent des informations sur la catastrophe.

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2006
Téléfilm documentaire
Film documentaire sur l'Ukraine